Рождественское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Белгородская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Валуйского района

Воронежская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Поворинского района

Ивановская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Приволжского района

Кировская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Богородского района
 Рождественское сельское поселение — в составе Уржумского района

Ленинградская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Гатчинского муниципального района

Пермский край 
 Рождественское сельское поселение — в составе Карагайского района
 Рождественское сельское поселение — в составе Пермского района

Приморский край 
 Рождественское сельское поселение — в составе Дальнереченского района

Рязанская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Скопинский района

Смоленская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Ельнинского района

Тверская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Фировского района

Тульская область
 Рождественское сельское поселение — находилось в составе Ленинского района, упразднено в 2014.

Челябинская область
 Рождественское сельское поселение — в составе Увельского района

См. также 
 Рождественский сельсовет